Sprint kobiet rozgrywany w ramach biegów narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 11 lutego na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura” w Krasnaja Polana. Zawodniczki rywalizowały techniką dowolną.

Mistrzynią olimpijską została Norweżka Maiken Caspersen Falla. Drugie miejsce zajęła jej rodaczka – Ingvild Flugstad Østberg. Na trzecim stopniu podium uplasowała się Słowenka Vesna Fabjan.

Terminarz

Tło

Wyniki

Kwalifikacje

Ćwierćfinały 
 Ćwierćfinał 1

 Ćwierćfinał 2

 Ćwierćfinał 3

 Ćwierćfinał 4

 Ćwierćfinał 5

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014